|-
| 9101 - ||  || 3 decembrie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 9102 Foglar ||  || 12 decembrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 9103 Komatsubara ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9104 Matsuo || 1996 YB || 20 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9105 Matsumura || 1997 AU || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9106 Yatagarasu ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9107 Narukospa ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9108 Toruyusa ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9109 Yukomotizuki ||  || 9 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9110 Choukai ||  || 13 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 9111 Matarazzo ||  || 28 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 9112 Hatsulars ||  || 31 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9113 ||  || 3 februarie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 9114 Hatakeyama ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9115 Battisti || 1997 DG || 27 februarie 1997 ||  || , 
|-
| 9116 Billhamilton ||  || 7 martie 1997 || Anderson Mesa || 
|-
| 9117 Aude ||  || 27 martie 1997 || Martigues || , 
|-
| 9118 - ||  || 5 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 9119 Georgpeuerbach || 1998 DT || 18 februarie 1998 ||  || 
|-
| 9120 ||  || 22 februarie 1998 ||  || 
|-
| 9121 Stefanovalentini ||  || 24 februarie 1998 ||  || 
|-
| 9122 Hunten ||  || 22 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9123 Yoshiko ||  || 24 martie 1998 ||  || 
|-
| 9124 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9125 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9126 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9127 Brucekoehn ||  || 30 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 9128 Takatumuzi ||  || 30 aprilie 1998 ||  || 
|-
| 9129 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 9130 Galois ||  || 25 aprilie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9131 - || 1998 JV || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 9132 Walteranderson || 2821 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9133 d'Arrest || 3107 P-L || 25 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9134 Encke || 4822 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9135 Lacaille || 7609 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9136 Lalande || 4886 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9137 Remo || 2114 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9138 Murdoch || 2280 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9139 Barrylasker || 4180 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9140 Deni || 4195 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9141 Kapur || 5174 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 5191 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 9143 Burkhead || 1955 SF || 16 septembrie 1955 ||  || 
|-
| 9144 Hollisjohnson ||  || 25 octombrie 1955 || Brooklyn || Indiana University
|-
| 9145 Shustov ||  || 1 aprilie 1976 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 9146 Tulikov ||  || 16 decembrie 1976 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 9147 Kourakuen ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 9148 Boriszaitsev ||  || 13 martie 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 9149 ||  || 12 octombrie 1977 ||  || P. Wild
|-
| 9150 Zavolokin ||  || 27 septembrie 1978 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 9151 ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 9152 ||  || 1 noiembrie 1980 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 9153 Chikurinji ||  || 30 octombrie 1981 ||  || , 
|-
| 9154 Kolʹtsovo ||  || 16 septembrie 1982 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 9155 Verkhodanov ||  || 18 septembrie 1982 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 9156 Malanin ||  || 15 octombrie 1982 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 9157 ||  || 2 septembrie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 9158 Platè || 1984 MR || 25 iunie 1984 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 9159 McDonnell ||  || 26 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9160 - ||  || 28 octombrie 1986 || Kleť || 
|-
| 9161 Beaufort ||  || 26 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9162 Kwiila || 1987 OA || 29 iulie 1987 || Palomar || 
|-
| 9163 ||  || 13 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9164 Colbert || 1987 SQ || 19 septembrie 1987 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
|  ||  || 27 septembrie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9166 ||  || 21 septembrie 1987 || Kleť || 
|-
| 9167 Kharkiv ||  || 18 septembrie 1987 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 9168 Sarov ||  || 18 septembrie 1987 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 9169 ||  || 13 octombrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 9170 ||  || 3 octombrie 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 9171 Carolyndiane ||  || 4 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9172 Abhramu || 1989 OB || 29 iulie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9173 ||  || 4 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9174 ||  || 27 noiembrie 1989 ||  || 
|-
| 9175 Graun ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9176 Struchkova ||  || 15 noiembrie 1990 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 9177 || 1990 YA || 18 decembrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9178 Momoyo || 1991 DU || 23 februarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 9179 Satchmo ||  || 13 martie 1991 ||  || 
|-
| 9180 Samsagan || 1991 GQ || 8 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9181 ||  || 14 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9182 ||  || 8 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9183 || 1991 OW || 18 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9184 Vasilij ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9185 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9186 ||  || 7 septembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9187 Walterkröll ||  || 12 septembrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 9188 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9189 Hölderlin ||  || 10 septembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 9190 Masako ||  || 4 noiembrie 1991 ||  || , 
|-
| 9191 Hokuto || 1991 XU || 13 decembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 9192 ||  || 14 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 9193 Geoffreycopland ||  || 10 martie 1992 || Siding Spring || 
|-
| 9194 - ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9195 ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 9196 Sukagawa ||  || 27 noiembrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 9197 Endo ||  || 24 noiembrie 1992 ||  || , 
|-
| 9198 Sasagamine ||  || 25 ianuarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 9199 ||  || 25 martie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 9200 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-